I'll Be There for You (qui en anglais signifie « Je serai là pour toi ») peut désigner :

 I'll Be There for You, chanson de Bon Jovi extraite de l'album New Jersey () ;
 I'll Be There for You, chanson des Rembrandts, connue pour être la chanson du générique de la sitcom américaine Friends (1994—2004) ;